Batman – The Dark Knight ist
 ein Name für die US-amerikanische Batman-Comicverfilmung The Dark Knight (2008) des Regisseurs Christopher Nolan
 der Name der Achterbahn Batman – The Dark Knight in Six Flags New England